Симфонический оркестр Четырёх городов () — американский симфонический оркестр, базирующийся в городе Давенпорт (штат Айова), входящем в агломерацию «Четыре города» (). До 1985 г. назывался Симфоническим оркестром Трёх городов (), поскольку первоначально агломерация считалась состоящей из трёх основных населённых пунктов.

Постоянно действующий оркестр был основан в Трёх городах в 1916 году и дал первый концерт, включавший произведения Франца Шуберта, Рихарда Вагнера, Камиля Сен-Санса и Петра Чайковского, 29 мая перед аудиторией из 1200 слушателей; официальный сайт оркестра, однако, указывает в качестве года основания коллектива 1905 год. С трудом пережив Великую депрессию, оркестр возродился к новой жизни в конце 1930-х гг., когда в качестве приглашённых солистов с ним выступили, в частности, Яша Хейфец и Робер Казадезюс.

Наибольший вклад в становление оркестра как профессионального коллектива внёс дирижёр Джеймс Диксон, возглавлявший его в 1965—1994 гг.

С 1958 года при оркестре существует также молодёжный оркестр.

Руководители оркестра 
 Людвиг Беккер (1916—1933)
 Фрэнк Кендри (1934—1936)
 Фрэнк Лэрд Уоллер (1936—1937)
 Оскар Андерсон (1938—1949)
 Гарри Джон Браун (1949—1954)
 Чарльз Джиганте (1956—1965)
  (1954—1956)
 Джеймс Диксон (1965—1994)
 Ким Аллен Клюге (1994—1997)
 Доналд Шлейхер (1999—2007)
 Марк Рассел Смит (с 2008 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1916 году
Четырёх городов
Музыкальные коллективы из Айовы